Seongnae-dong kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Seongnae-dong, Samcheok, stadsdel i Samcheok, Gangwon, 
 Seongnae-dong, Daegu, stadsdel i Daegu, 
 Seongnae-dong, Seoul, stadsdel i Seoul,